Druzipara ist der Name von:

 Druzipara (Ort), ein Ort in Thrakien bei Lüleburgaz
 Titularbistum Druzipara